Вила Парк има више значења:
 Вила Парк (Калифорнија)
 Вила Парк (Илиноис)